Avalersua bezeichnet:
 Avalersua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avalersua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland